Фер-ан-Тарденуа () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Эна. Расположен  на территории двух округов: пятьдесят восемь коммун входят в состав округа Суасон, двадцать — в состав округа Шато-Тьерри.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Бёвард, Бреси, Брюйер-сюр-Фер, Везийи, Вилле-Агрон-Эгизи, Вилле-сюр-Фер, Вильнёв-сюр-Фер, Гуссанкур, Дравеньи, Кулонж-Коан, Курмон, Куэнси, Ле-Шармель, Лупень, Марёй-ан-Доль, Нантёй-Нотр-Дам, Роншер, Сапоне, Серенж-э-Нель, Сержи, Сьерж, Фер-ан-Тарденуа и Френ-ан-Тарденуа.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В него вошли упраздненные кантоны Брен и Вайи-сюр-Эн.

С 1 января 2016 года коммуны Вилле-ан-Прейер, Восере, Глен, Лонгваль-Барбонваль, Мерваль, Перль и Ревийон объединились в новую коммуну Ле-Сетваллон.

Состав кантона с 1 января 2016 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Альман — население 175 чел.
 Базош-сюр-Вель — население 458 чел.
 Бёвард — население 741 чел.
 Бланзи-ле-Фим — население 101 чел.
 Брей — население 127 чел.
 Брен — население 2 239 чел.
 Бренель — население 195 чел.
 Брюи — население 19 чел.
 Брюйер-сюр-Фер — население 192 чел.
 Бюси-ле-Лон — население 1 873 чел.
 Вайи-сюр-Эн — население 2 008 чел.
 Васни — население 215 чел.
 Везийи — население 186 чел.
 Вилле-Агрон-Эгизи — население 71 чел.
 Вилле-сюр-Фер — население 530 чел.
 Виль-Савуа — население 82 чел.
 Водсон — население 237 чел.
 Вотен — население 39 чел.
 Вьель-Арси — население 176 чел.
 Вюйери — население 42 чел.
 Гуссанкур — население 112 чел.
 Дравеньи — население 131 чел.
 Дюизель — население 113 чел.
 Жуэнь — население 143 чел.
 Кенси-су-ле-Мон — население 60 чел.
 Кламси — население 230 чел.
 Конде-сюр-Эн — население 362 чел.
 Куврель — население 189 чел.
 Кулонж-Коан — население 435 чел.
 Курмон — население 127 чел.
 Курсель-сюр-Вель — население 349 чел.
 Лаффо — население 148 чел.
 Ле-Сетваллон — население 1 181 чел.
 Ле-Шармель — население 323 чел.
 Леж — население 104 чел.
 Лиме — население 188 чел.
 Лупень — население 91 чел.
 Люи — население 140 чел.
 Марёй-ан-Доль — население 236 чел.
 Марживаль — население 366 чел.
 Мисси-сюр-Эн — население 633 чел.
 Мон-Нотр-Дам — население 735 чел.
 Мон-Сен-Мартен — население 73 чел.
 Монантёй — население 129 чел.
 Нантёй-ла-Фос — население 196 чел.
 Нантёй-Нотр-Дам — население 66 чел.
 Нёвиль-сюр-Марживаль — население 116 чел.
 Ожи — население 77 чел.
 Остель — население 85 чел.
 Паар — население 320 чел.
 Парньи-Филен — население 260 чел.
 Понт-Арси — население 128 чел.
 Прель-э-Бов — население 352 чел.
 Роншер — население 123 чел.
 Санси-ле-Шмино — население 101 чел.
 Сапоне — население 285 чел.
 Сель-сюр-Эн — население 256 чел.
 Сен-Мар — население 113 чел.
 Сен-Тибо — население 80 чел.
 Серваль — население 49 чел.
 Серенж-э-Нель — население 273 чел.
 Сержи — население 146 чел.
 Серсёй — население 89 чел.
 Си-ла-Коммюн — население 148 чел.
 Сири-Сальсонь — население 920 чел.
 Супир — население 270 чел.
 Сьерж — население 64 чел.
 Таньер — население 17 чел.
 Терни-Сорни — население 333 чел.
 Фер-ан-Тарденуа — население 3 032 чел.
 Филен — население 124 чел.
 Френ-ан-Тарденуа — население 266 чел.
 Шавиньон — население 824 чел.
 Шавон — население 205 чел.
 Шасми — население 885 чел.
 Шери-Шартрёв — население 388 чел.
 Шивр-Валь — население 524 чел.
 Эзи-Жуи — население 293 чел.

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 42,8 % голосов против 22,1 % у Эмманюэля Макрона и 11,5 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 63,3 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 40,0 %, Эмманюэль Макрон – 17,6 %, Франсуа Фийон – 15,3 %, Жан-Люк Меланшон – 14,1 %; 2 тур: Ле Пен – 56,4 %. 2012 год. 1 тур: Марин Ле Пен — 29,9 %, Николя Саркози — 24,5 %, Франсуа Олланд — 23,7 %; 2 тур: Саркози — 51,4 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Эна представляют член совета коммуны Френ-ан-Тарденуа Кароль Дерюи (Carole Deruy) (Республиканцы) и мэр коммуны Брен Франсуа Рампельбер (François Rampelberg) (Разные правые).

Ссылки